Sterke verhalen (Vlaams televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma
 Sterke verhalen (Nederlands televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma, uitgezonden door BNNVARA.
 Sterke verhalen (film), een Nederlandse film uit 2010